Кондрат Барнабович Мацкепладзе (8 сентября 1908 года, Тифлисская губерния — 1981 год) — горняк, начальник производственного отдела «Главзолото». Герой Социалистического Труда (1961). Один из основателей прииска «Маршальский», Якутская АССР.

Биография 
Родился в 1908 году в крестьянской семье в Тифлисской губернии. Окончив семилетнюю школу, работал на различных горнодобывающих производствах. В 1925 году поступил в Московскую горную академию, закончил в 1938 г. Московский горный институт (сегодня – Горный институт НИТУ «МИСиС»), по окончании которого работал инженером в тресте «Главруда» Наркомтяжпрома СССР. С 1932 года работал на шахтах Крайнего Севера. В 1944 году был откомандирован в Якутию, где работал главным инженером на прииске «Маршальский» Индигирского горнопромышленного управления. В 1954 году назначен главным инженером горнодобывающего комбината «Индигирзолото». С 1962 года председатель Якутского и позднее — Северо-Восточного совнархоза Якутской АССР.

В 1961 году удостоен звания Героя Социалистического Труда. В этом же году назначен начальником производственного отдела «Главзолото», где проработал до выхода на пенсию в 1972 году.

Скончался 19 сентября 1981 года.

Сочинения 
 Скоростная проходка и отработка шахт на приисках Индигирки [Текст]. — Якутск : Якуткнигоиздат, 1960. — 8 с., 3 л. черт.; 20 см. — (За технический прогресс!).

Память 
 Его именем названа улица в посёлке Усть-Нера.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1961 года
 Орден Ленина

Примечания

Литература 
 Владимир Пестерев. История Якутии в лицах. — Якутск: «Бичик», 2001.
 Мацкепладзе Кондрат Барнабович // Герои Социалистического Труда Якутской АССР : биобиблиогр. справ. — Якутск, 1987. — С. 99-101.

Ссылки 
 Биографические сведения
 Мацкепладзе Кондрат Барнабович// Энциклопедия ЯСИА

Выпускники Московского государственного горного университета